Saint-Léonard är en arrondissement i Kanada.   Den ligger i regionen Montréal och provinsen Québec, i den sydöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Ottawa. Saint-Léonard ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Saint-Léonard är platt. Den högsta punkten i närheten är Mont Royal,  meter över havet,  km söder om Saint-Léonard. Runt Saint-Léonard är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Montréal,  km söder om Saint-Léonard. 

Runt Saint-Léonard är det i huvudsak tätbebyggt.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Québec